Интензитет (също и напрегнатост) е термин, чрез който се описва интензивността на дадено явление.

Като физическа величина може да се отнася за:

 Интензитет на електрическото поле
 Интензитет на магнитното поле
 Интензитет на гравитационно поле
 Интензитет на светлината

Вижте също 
 Напрегнатост